Taking the Long Way — седьмой студийный альбом американской кантри-группы Dixie Chicks, вышедший 23 мая 2006 года на лейбле Columbia Nashville и Columbia Nashville. Продюсером был Рик Рубин. Диск возглавил общеамериканский хит-парад Billboard 200 (в третий раз в их карьере), кантри-чарт Top Country Albums (четвёртый их кантри № 1), а также получил пять премий Грэмми, в том числе в категориях Лучший альбом и Лучший альбом в стиле кантри. Также диск был назван журналом Billboard по итогам года в качестве Top Internet Album
и номинирован Country Music Association Awards (Альбом года).

Об альбоме 
Альбом получил умеренные и положительные отзывы музыкальных критиков.
В феврале 2007 года альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в 5 категориях и победил во всех пяти: Лучший альбом года, Лучший альбом в стиле кантри (это четвёртая из их 4 наград в этой номинации: победы одержали их диски Wide Open Spaces в 2000, Fly в 2001, Home в 2003), Лучшее выступление кантри-группы с вокалом (где они 5-кратные победители: в 1999 за «There’s Your Trouble», в 2000 за «Ready to Run», в 2003 за «Long Time Gone», в 2005 за «Top of the World» и в 2007 за «Not Ready to Make Nice»), Лучшая запись года, Лучшая кантри-песня (за Not Ready to Make Nice). Кроме того, продюсер Рик Рубин получил премию Продюсер года за работу над альбомом.

1 апреля 2007 года альбом получил премию Juno Award в категории International Album of the Year.

Список композиций 
 «The Long Way Around» — 4:33
 «Easy Silence» — 4:02
 «Not Ready to Make Nice» — 3:58
 «Everybody Knows» (Gary Louris, Maguire, Maines, Robison) — 4:18
 «Bitter End» (Louris, Maguire, Maines, Robison) — 4:38
 «Lullaby» — 5:51
 «Lubbock or Leave It» (Mike Campbell, Maguire, Maines, Robison) — 3:54
 «Silent House» (Neil Finn, Maguire, Maines, Robison) — 5:23
 «Favorite Year» (Sheryl Crow, Maguire, Maines) — 4:29
 «Voice Inside My Head» (Maguire, Maines, Linda Perry, Robison, Wilson) — 5:52
 «I Like It» (Louris, Maguire, Maines, Robison) — 4:34
 «Baby Hold On» (Louris, Maguire, Maines, Robison, Pete Yorn) — 5:04
 «So Hard» — 4:29
 «I Hope» (Maguire, Maines, Kevin Moore, Robison) — 5:25

Позиции в чартах

Альбом

Сертификации/продажи

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы Dixie Chicks
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums